Cerje Nebojse je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Maruševec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 455 stanovnika te 142 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji